Mashiba Ryo est un personnage du manga Ippo.

Boxe 
Mashiba Ryo est au départ du manga un poids plumes. Il battra Miyata Ichiro lors de la demi-finale du tournoi espoir de l'est du Japon dans la catégorie poids plumes. Il sera ensuite battu en finale par Makunouchi Ippo, qui deviendra une sorte d'objectif ou de motivation pour Ryo. À la suite de problèmes de poids, il passera en catégorie super légers. Ryo est un out-boxeur et possède une très grande allonge. Il est surnommé la faucheuse car il brise souvent les carrières des boxeurs qu'il bat.

Objectif 
Son objectif est d'être celui qui tuera Ippo. Il veut aussi tenir la promesse qu'il a faite devant la tombe de ses parents, à savoir :

 Écarter (plus dans le sens éliminer) tous ceux qui se mettront en travers de son chemin.
 Éliminer tous ceux qui toucheront à sa sœur Kumi.

Caractère 
Ryo n'est pas très aimable, du coup, même lors des fêtes personne ne vient car il n'a pas d'amis. Il est très froid et assez effrayant, du coup, tous ceux qu'il fixe droit dans les yeux ont tendance à s'enfuir.

Technique 
Flicker Jab: Technique spéciale, qui s'utilise avec le style hitman, qui permet de lancer des jabs fouettés. Ces jabs empêchent l'adversaire de s'approcher car il est imprévisible, de plus, comme la technique peut durer un moment, il permet d'immobiliser l'adversaire soit dans un coin, soit en paralysant ses jambes. Elle est utilisée par Saeki alias Speed Star, par Mashiba Ryo et par Makino Fumito.
Après avoir affaibli l'adversaire avec les flickers; Mashiba l'achève en utilisant le Chopping Right, une droite descendante dévastatrice.
Uppercut: il montre face au champion OPBF un nouveau coup: un uppercut dévastateur grâce à ses longs bras.

Palmarès 
Ryo est le finaliste du tournoi espoir de l'est du Japon.
Ryo était l'ancien champion super-légers du Japon, mais il perd ce titre par disqualification face à Sawamura Ryuheh qui, juste après le match, mettra fin à sa carrière de boxeur à cause d'un accident de moto. Il écope d'une suspension d'un an.
Lors de son premier match après sa suspension il monte encore d'une catégorie et passe en poids légers. Il affronte directement le champion OPBF. Bien que le champion soit un tricheur Mashiba parvient à l'achever sans tricher grâce à son nouveau coup: l'uppercut du droit.

Notes et références 

 Tomes 30 à 84 d'Hajime no Ippo
 Épisodes 01 à 76 d'Hajime no Ippo

Boxeur de fiction
Personnage de Ippo

en:List of Fighting Spirit characters#Toho Gym